Niemcy:
 Marnitz - część gminy (Ortsteil) Ruhner Berge w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Harry Marnitz - niemiecki lekarz
 Rolf Marnitz - niemiecki aktor